Anna Kalinskaja e Tereza Mihalíková erano le detentrici del titolo, ma Kalinskaja si è ritirata prima dell'inizio del torneo.

Mihalíková ha fatto coppia con Cristina Bucșa, ma sono state sconfitte in finale da Marta Kostjuk e Tereza Martincová con il punteggio di 6-4, 6-0.

Teste di serie 

  Andreja Klepač /  Laura Siegemund (quarti di finale)
  Anastasija Potapova /  Jana Sizikova (quarti di finale)

 Alicia Barnett /  Olivia Nicholls (primo turno) 
 Ekaterina Aleksandrova /  Vivian Heisen (quarti di finale)

Wildcard 

  Tímea Babos /  Tamara Zidanšek (quarti di finale)

 Pia Lovrič /  Lara Smejkal (primo turno)

Alternate 

  Nigina Abduraimova /  Jodie Burrage (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Zavarovalnica Sava Portorož 2022